L'olandese Jiske Griffioen era la campionessa in carica del torneo singolare femminile in carrozzina, ma è stata eliminata ai quarti da Jordanne Whiley.

Marjolein Buis è diventata campionessa battendo in finale Sabine Ellerbrock con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Jiske Griffioen (quarti di finale)
  Yui Kamiji (semifinale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2016